een papierformaat (zie aldaar)
Audi A6, een personenauto
Grumman A-6, een gevechtsvliegtuig
een verkeersweg: 
A6 (België)
A6 (Bulgarije)
A6 (Cyprus)
A6 (Duitsland), zie Bundesautobahn 6
A6 (Frankrijk)
A6 (Griekenland)
A6 (Groot-Brittannië)
A6 (Italië)
A6 (Ivoorkust)
A6 (Kroatië)
A6 (Letland)
A6 (Litouwen)
A6 (Luxemburg)
A6 (Marokko)
A6 (Nederland), zie Rijksweg 6
A6 (Noord-Ierland)
A6 (Oostenrijk), zie Nordost Autobahn
A6 (Polen)
A6 (Portugal)
A6 (Roemenië)
A-6 (Spanje)
AP-6 (Spanje)
A6 (Sydney)
A6 (Zwitserland)